Jaipur (stad), een stad in India
 Jaipur (district), het omliggende district
 Jaipur (vorstendom) (in verschillende perioden ook bekend als Dhundhar, Kachwaha of Amber), een vorstendom in India van de 10e tot de 19e eeuw